Oleg Mikhaïlovitch Petrov - en  - (né le  à Moscou en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace qui possède aussi la nationalité canadienne. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 1991 il est choisi au cours du repêchage d'entrée de la Ligue nationale de hockey par les Canadiens de Montréal au  en .

Carrière internationale 
Il représente l'URSS au cours des compétitions suivantes en sélections jeunes puis la Russie au niveau international.

Palmarès et distinctions

Titres 
 Vainqueur Coupe d'URSS en 1988 avec le CSKA Moscou
 Vainqueur Coupe d'Europe en 1990 avec le CSKA Moscou
 Vainqueur de la Coupe Spengler en 1991 avec le CSKA Moscou
 Médaille d'argent au championnat du monde junior en 1991 avec l'URSS
 Vainqueur de la Coupe Gagarine 2009 avec les Ak Bars Kazan.

Honneurs personnels

Ligue nationale de hockey 
 1993-1994 : nommé dans l'équipe des recrues

Ligue nationale A 
2004-2005 : nommé meilleur pointeur.

Kontinentalnaïa Hokkeïnaïa Liga 
2008-2009 : nommé meilleur vétéran.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1989-1990|| HK CSKA Moscou|| URSS|| 30|| 4|| 7|| 11|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1990-1991|| CSKA Moscou|| URSS|| 43|| 7|| 4|| 11|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| CSKA Moscou|| Superliga|| 34|| 8|| 13|| 21|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| Canadiens de Fredericton|| LAH|| 55|| 26|| 29|| 55|| 36|| 5|| 4|| 1|| 5|| 0
|-
| 1992-1993|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 9|| 2|| 1|| 3|| 10|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1993-1994|| Canadiens de Fredericton||  LAH|| 23|| 8|| 20|| 28|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 55|| 12|| 15|| 27|| 2|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1994-1995|| Canadiens de Fredericton||  LAH|| 17|| 7|| 11|| 18|| 12|| 17|| 5|| 6|| 11|| 10
|-
| 1994-1995|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 12|| 2|| 3|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Canadiens de Fredericton||  LAH|| 22|| 12|| 18|| 30|| 71|| 6|| 2|| 6|| 8|| 0
|-
| 1995-1996|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 36|| 4|| 7|| 11|| 23|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 1996-1997|| HC Ambrì-Piotta|| LNA|| 45|| 24|| 28|| 52|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| HC Merano|| Serie A|| 12|| 5|| 12|| 17|| 4|| 2|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 1997-1998|| HC Ambrì-Piotta||  LNA|| 40|| 30|| 63|| 93|| 60|| 14|| 11|| 11|| 22|| 40
|-
| 1998-1999|| HC Ambrì-Piotta||  LNA|| 45|| 35|| 52|| 87|| 52|| 15|| 9|| 11|| 20|| 32
|-
| 1999-2000|| Citadelles de Québec||  LAH|| 16|| 7|| 7|| 14|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 44|| 2|| 24|| 26|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 81|| 17|| 30|| 47|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 75|| 24|| 17|| 41|| 12|| 12|| 1|| 5|| 6|| 2
|-
| 2002-2003|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 53|| 7|| 16|| 23|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Predators de Nashville|| LNH|| 17|| 2|| 2|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Genève-Servette||  LNA|| 48|| 24|| 32|| 56|| 97|| 12|| 3|| 7|| 10|| 18
|-
| 2004-2005|| EV Zoug||  LNA|| 44|| 29|| 23|| 52|| 85|| 8|| 1|| 5|| 6|| 45
|-
| 2005-2006|| EV Zoug||  LNA|| 32|| 11|| 21|| 32|| 58|| 7|| 3|| 3|| 6|| 42
|-
| 2006-2007|| EV Zoug||  LNA|| 42|| 12|| 40|| 52|| 95|| 12|| 4|| 6|| 10|| 18
|-
| 2007-2008|| EV Zoug||  LNA|| 18|| 6|| 8|| 14|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 32|| 8|| 14|| 22|| 22|| 10|| 5|| 4|| 9|| 10
|-
| 2008-2009|| Ak Bars Kazan || KHL|| 54|| 9|| 13|| 22|| 24|| 21|| 5|| 3|| 8|| 20
|-
| 2009-2010|| Atlant Mytichtchi || KHL || 50|| 18|| 9|| 27|| 58|| 4|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2010-2011|| Atlant Mytichtchi || KHL || 34|| 8|| 21|| 29|| 50|| 24|| 7|| 5|| 12|| 27
|-
| 2011-2012|| Ak Bars Kazan || KHL || 31|| 4|| 6|| 10|| 16|| 10|| 0|| 0|| 0|| 20
|-
| 2012-2013 || HK Spartak Moscou || KHL || 40|| 3|| 12|| 15|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 5|| 0|| 0|| 0|| 4|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2

|382||72||115||187||101||20||1||6||7||2

|314||171||267||438||499||68||31||43||74||195

|214||42||61||103||178||63||13||8||21||75

|133||60||85||145||141||28||11||13||24||10

|2004||HC Davos||Coupe Spengler||4||0||2||2||0||Vainqueur
|-
|2006||HC Davos||Coupe Spengler||5||1||0||1||4||Vainqueur
|-
|2007-2008||Ak Bars Kazan||Coupe continentale||3||0||1||1||2||Vainqueur

Au niveau international 

| 1989 ||  URSS -18 ans||Championnat d'Europe junior || 6|| 1|| 4|| 5|| 4 || || align="left"| Médaille d'or
|-
| 1991 ||  URSS -20 ans||Championnat du monde junior || 7|| 4|| 4|| 8|| 4|| +15|| align="left"| Médaille d'argent
|-
| 1998 || ||Championnat du monde || 6|| 3|| 3|| 6|| 4 || || align="left"| Cinquième place
|-
| 1999 ||  Russie||Championnat du monde || 6|| 0|| 2|| 2|| 4|| 0|| align="left"| Cinquième place
|-
| 2000 ||  Russie||Championnat du monde || 6|| 1|| 1|| 2|| 4|| +2|| align="left"| Onzième place
|-
| 2004 ||  Russie||Coupe du monde || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"| Éliminée en quart de finale

Références 

Naissance en avril 1971
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie
Joueur soviétique de hockey sur glace
Joueur international russe de hockey sur glace
Champion de la Coupe Stanley
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur des Citadelles de Québec
Joueur des Predators de Nashville
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du EV Zoug
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Attaquant de hockey sur glace